Advanced Micro Devices